PPL est l'abréviation de :

 Private Pilot Licence, la licence de pilote privé dans l'aviation légère. Il existe le PPL (H) qui est la licence privé de l'hélicoptère et le PPL (A) pour l'avion.
 Phonographic Performance Limited, organisation de l'industrie musicale britannique qui collecte et redistribue les royalties.
 En informatique :
 Python Programming Language, langage de programmation informatique
 Proprietary Programming Language, langage propriétaire de programmation
 :en:Polymorphic Programming Language, ancien langage informatique développé à la fin des années 60
 Proposition de loi, texte législatif proposé par un député ou sénateur afin de modifier la loi
 PPL Therapeutics, entreprise écossaise en génie génétique.
 « Priez pour lui », inscription à connotation religieuse sur les tombes des cimetières.